Reihenfolgeplanung steht für:

Teilgebiet der Produktionsplanung und -steuerung
Teilgebiet der Produktionswirtschaft. Siehe Scheduling